A Szerbia és Montenegró-i labdarúgókupa vagy Szerbia és Montenegró-i kupa (szerbül: Куп Југославије, magyar átírásban: Kup Jugoszlavije, horvátul: Kup Jugoslavije, szlovénül: Pokal Jugoslavije, macedónul: Куп на Југославија, magyar átírásban: Kup na Jugoszlavija) 1947 és 1991 között a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa volt Jugoszláviában. A legsikeresebb klub a Crvena zvezda, amely 12 alkalommal tudta elhódítani a trófeát. 

A jugoszláv kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása volt, a jugoszláv bajnokság után.

Rendszere

A győztesek

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Szerbia és Montenegró-i labdarúgókupa
 Bosznia-hercegovinai labdarúgókupa
 Macedón labdarúgókupa
 Horvát labdarúgókupa
 Szlovén labdarúgókupa
 Szerb labdarúgókupa
 Montenegrói labdarúgókupa

Külső hivatkozások 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on

Jegyzetek

Nemzeti labdarúgókupák
Jugoszláv labdarúgás